Scott City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Scott City (Kansas)
Scott City (Missouri)